Qaf o QAF puede referirse a:

 qāf (ق), una letra del alfabeto árabe.
 Qaf, el sura n.º 50 del Corán.
 qaf, una letra del alfabeto chitralí (utilizado en la región de Chitral, en Pakistán).
 qaf (ka con descensor: Қ, қ), una letra del alfabeto cirílico.
 Qaf, una montaña mítica en la mitología persa y árabe.
 QAF FC, un club de fútbol de la ciudad de Bandar Seri Begawan (Brunéi).
 QAF (Qatar Amiri Flight), una aerolínea fundada en 1977, operada por el Gobierno de Qatar.
 Queer Arts Festival (‘festival homosexual de arte’), un festival artístico multidisciplinario anual celebrado en Vancouver (Canadá).
 Queer as Folk (1999-2000), una serie de televisión británica.
 Queer as Folk (2000-2005), una serie de televisión estadounidense, versión de la serie británica.